«Под огнём» — название нескольких художественных фильмов:
 Под огнём (фильм, 1983) — фильм реж. Роджера Споттисвуда, США. 
 Под огнём (фильм, 1998) — фильм реж. Мэтта Эрла Бисли, США.
А также:
 Под огнём — шестой эпизод второго сезона телесериала BBC «Папашина армия».